Перекаль — деревня в Захаровском районе Рязанской области, входит в состав Большекоровинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу реки Осётр на границе с Московской областью в 16 км на запад от центра поселения села Большое Коровино и в 39 км на северо-запад от райцентра села Захарово.

История 
В приправочных книгах 1616 года и в выписи с платежной Рязанской книги И. Львова 1628 года Перекаль значится деревней разделенной между князьями Григорием Петровичем Гагариным и «Микишей княж Микишиным сыном Гагарина». По окладным книгам 1676 года Перекаль значится уже селом с Никольской церковью, при которой значилось 70 дворов приходских, в том числе 5 дворов боярских. 8 октября 1764 года поп Алексей просил об освящении вместо прежней сгоревшей новой деревянной Никольской церкви, которая существовала до 1834 года.  

В XIX — начале XX века деревня входила в состав Окуньковской волости Михайловского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 110 дворов.

С 1929 года деревня являлось центром Перекальского сельсовета Больше-Коровинского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1956 года — в составе Захаровского района, с 2005 года — в составе Большекоровинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Захаровского района